Il singolare maschile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Andreas Beck 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Dustin Brown (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (campione)
 Gilles Müller (primo turno)

  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Andreas Beck (finale)
  Karol Beck (secondo turno)
  Conor Niland (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Pro Series Bath 2011